Бу́да — наименование населённых пунктов в славянских странах. Происходит от слова «буда» в значении «строение, постройка», (будовать: «строить, возводить»):

Населённые пункты

Белоруссия

Витебская область 
 Буда — агрогородок в Дубровенском районе.
 Буда — деревня в Поставском районе.
 Буда — деревня в Сенненском районе.
 Буда — упразднённый хутор в Шарковщинском районе.

Гомельская область 
 Буда — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Буда — деревня в Житковичском районе.
 Буда — деревня в Калинковичском районе.
 Буда — деревня в Октябрьском районе.
 Буда — деревня в Рогачёвском районе.
 Буда — упразднённая деревня в Хойникском районе.

Минская область 
 Буда — деревня в Воложинском районе.
 Буда — деревня в Дзержинском районе.
 Буда — деревня в Крупском сельсовете Крупского района.
 Буда — деревня в Холопеничском сельсовете Крупского района.
 Буда — деревня в Логойском районе.
 Буда — деревня в Смолевичском районе.
 Буда — деревня в Стародорожском районе.
 Буда — деревня в Валевачском сельсовете Червенского района.
 Буда — бывшая деревня в Колодежском сельсовете Червенского района, уничтоженная немецко-фашистскими захватчиками.

Могилёвская область 
 Буда — деревня в Бобруйском районе.
 Буда — деревня в Горецком районе.
 Буда — деревня в Лапичском сельсовете Осиповичского района.
 Буда — упразднённая деревня в Гродзянском сельсовете Осиповичского района.
 Буда — деревня в Свислочском сельсовете Осиповичского района.
 Буда — деревня в Хотимском районе.

Составная часть 
 Боровая Буда — агрогородок в Боровобудском сельсовете Кормянского района Гомельской области.
 Буда Казимировская — деревня в Слободском сельсовете Мозырского района Гомельской области.
 Буда Красновская — деревня в Кировском сельсовете Наровлянского района Гомельской области.
 Буда Люшевская — деревня в Липиничском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Буда Петрицкая — деревня в Малиновском сельсовете Лоевского района Гомельской области.
 Буда-Кошелёво — город в Гомельской области.
 Буда-Кошелёвская — станция в городе Буда-Кошелёво Гомельской области.
 Буда-Кошелёвский биологический заказник — заказник в центре Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Буда-Кошелёвский район — административная единица на северо-востоке Гомельской области.
 Буда-Лельчицкая — деревня в Лельчицком сельсовете Лельчицкого района Гомельской области.
 Буда-Люшевский сельсовет — упразднённый сельский Совет на территории Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Буда-Софиевка — деревня в Буйновичском сельсовете Лельчицкого района Гомельской области.
 Дворецкая Буда — деревня в Могилёвской области.
 Журбинская Буда — деревня в Могилёвской области.
 Красная Буда — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Красная Буда — агрогородок в Кричевском районе Могилёвской области.
 Красная Буда — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.
 Новая Буда — упразднённый посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Новая Буда — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Паньковская Буда — деревня в Могилёвской области.
 Смольковская Буда — деревня в Могилёвской области.
 Старая Буда — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Старая Буда — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.
 Усохская Буда — деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Буда — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Буда — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Буда — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Буда — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Буда — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Буда — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Буда — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Буда — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Буда — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Буда — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Буда — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Буда — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Буда — деревня в Смоленском районе Смоленской области (Волоковское сельское поселение).
 Буда — деревня в Смоленском районе Смоленской области (Лоинское сельское поселение).
 Буда — деревня в Угранском районе Смоленской области (Всходское сельское поселение, ранее — Холмовское сельское поселение).
 Буда — деревня в Угранском районе Смоленской области (Всходское сельское поселение, ранее — Захарьевское сельское поселение).
 Буда — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Составная часть 
 Буда-Вовницкая — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Буда-Монастырская — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Буда-Понуровская — село в Стародубском районе Брянской области.
 Литвинова Буда — деревня в Смоленской области.
 Новая Буда — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Новая Буда — старое название села Буда-Понуровская в Стародубском районе Брянской области.
 Новая Буда — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Новая Буда — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Новая Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Петрова Буда — село в Брянской области.
 Печерская Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Пустая Буда — село в Смоленской области.
 Смотрова Буда — село в Брянской области.
 Спиридонова Буда — село в Брянской области.
 Старая Буда — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Старая Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Сытая Буда — село в Брянской области.

Украина 
 Буда — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Буда — село в Таращанском районе Киевской области.
 Буда — село в Яворовском районе Львовской области.
 Буда — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Буда — посёлок в Чигиринском районе Черкасской области.
 Буда — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Буда — село в Новоселицком районе Черновицкой области.

Составная часть 
 Буда-Бабинецкая — село, входит в Бородянский район Киевской области.
 Буда-Бобрица — село, находится в Емильчинском районе Житомирской области.
 Буда-Броваховская — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Буда Волчковская — село, входит в Полесский район Киевской области.
 Буда-Воробьёвская — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Буда-Голубиевичи — село, находится в Народичском районе Житомирской области.
 Буда-Горобиевская — село в Каневском районе Черкасской области.
 Буда-Полидаровская — село в Иванковском районе Киевской области.
 Буда-Макеевка — село в Смелянском районе Черкасской области.
 Буда-Орловецкая — село в Городищенском районе Черкасской области.
 Буда-Радинская — село, входит в Полесский район Киевской области.
 Марчихина Буда — село в Сумской области.
 Новая Буда — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Новая Буда — село в Бородянском районе Киевской области.
 Новая Буда — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Новая Буда — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Середина-Буда — город в Сумской области.
 Старая Буда — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Старая Буда — село в Бородянском районе Киевской области.
 Старая Буда — село в Звенигородском районе Черкасской области.
 Старая Буда — до 1961 г. название села Ясеновка в Пулинском районе Житомирской области.

В других странах 
 Буда — западная часть Будапешта, столицы Венгрии.
 Буда — административный субъект, созданный Османской империей на территории завоёванного Венгерского королевства.
 Буда — село в Каларашском районе Республики Молдова.
 Буда — несколько посёлков и деревень в Румынии.
 Буда — деревня в Иллинойсе, США.
 Буда — город в США.
 Буда — посёлок в Швеции.

Реки 
 Буда — река в России.
 Буда — река в Румынии.

Фамилия 
 Буда, Алекс (1910—1993) — албанский учёный.
 Буда, Евгений Анатольевич (1936—2002) — советский футболист, тренер.
 Буда, Евгений Евгеньевич (род. 1977) — российский футболист.
 Буда, Сергей Алексеевич (1866—1942) — украинский историк.

Другое 
 Буда — замок венгерских королей в Будапеште
 Добровольческий полк «Буда» — полк, созданный в феврале 1945 года из венгерских военнослужащих, перешедших на сторону советских войск.
 Буда — станция в Румынии.
 Буда — астероид.
 Буда — постройка в лесу для выварки поташа, сидки смолы и дегтя.
 Буда — русское название чумизы

См. также 

 Будда
 Будка
 Буды (значения)

Примечания